Sezon 1958/59 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Le Havre AC (zdobywca Coupe de France)
 Stade Français Paris
 SC Toulon
 Girondins Bordeaux

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzowskiej drużyny OGC Nice 
 Bramkarze
  Georges Lamia
 Obrońcy
  André Chorda
  Alain Cornu
  César Hector Gonzales
  Alphonse Martinez
  Guy Poitevin
 Pomocnicy
  Ferenc Kocsur
  François Milazzo
  Vincent Scanella
 Napastnicy
  Jean-Pierre Alba
  Oumar Barrou
  Jacques Faivre
  Jacques Foix
  Alberto Muro
  Victor Nuremberg
 Nieznana pozycja
  René Vergé

 Trener
  Jean Luciano

Przypisy 

1958 w piłce nożnej
1958 we Francji
1959 w piłce nożnej
1959 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji